Mica de uranio es una denominación general dada a varios minerales de uranio de aspecto hojoso, pero que no tienen ninguna relación con las micas.
Los minerales conocidos como "micas de uranio" son: 
Grupo de la autunita, del cual los más conocidos son la autunita, la torbernita y la uranocircita;
Grupo de la meta-autunita, del cual la mayoría de las especies se forman por deshidratación parcial de las anteriores (como por ejemplo la metatorbernita).